Rahbar steht für:

 Rahbar, pers. der Oberster Führer oder Religionsführer des Iran‚ siehe Oberster Führer (Iran)

Rahbar ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus Rahbar (* 1971), deutscher Schauspieler
 Fatemeh Rahbar († 2020), iranische Politikerin